Prokljuvani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 292 stanovnika te 85 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Bjelovara